Il singolare del torneo di tennis Qatar Total Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Tamarine Tanasugarn 7-6(6), 6-3.

Teste di serie 

 Monica Seles (campionessa)
 Sandrine Testud (secondo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (primo turno)
 Tamarine Tanasugarn (finale)

 Ángeles Montolio (primo turno)
 Rita Grande (primo turno)
 Tat'jana Panova (primo turno)
 Nicole Pratt (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2002